Pinon ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France; sie gehört zum Arrondissement Laon und zum Kanton Laon-1.

Geografie 
Die Gemeinde liegt am linken Ufer des Flusses Ailette sowie am parallel verlaufenden Oise-Aisne-Kanal, etwa auf halbem Weg zwischen den Städten Laon und Soissons.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche St. Martin

Weblinks 

Ort in Hauts-de-France
Träger des Croix de guerre 1914–1918 (Ort in Frankreich)